Khaled Nezzar (1937), homme politique et militaire algérien ;
 Amor Nezzar (1949), homme politique algérien ;
 Rayan Nezzar (1990), haut fonctionnaire et homme politique français.